Williams steht für 

 Williams (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Williams (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (1763) Williams, Asteroid des Hauptgürtels
 Williams Christ, Birnensorte
 Williams Companies, US-amerikanischer Energieversorger
 Williams College, Universität in Williamstown, Massachusetts
 Williams Electronics Games, US-amerikanischer Hersteller von Flipper und Arcade-Spielen
 Williams F1, britisches Rennsport-Team
 Williams International, US-amerikanischer Hersteller von Flugzeugtriebwerken
 Williams Verlag, deutscher Comic-Verlag, siehe BSV Verlag #Williams
 Williams & Norgate, britischer Wissenschaftsverlag
 Williams-Beuren-Syndrom, genetische Störung
 Foley & Williams Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 W. L. Casaday Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Williams
 Williams Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ashenhurst, Williams & Company, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Williams (2017), britischer Dokumentarfilm über das Rennsportteam 

Williams steht für folgende geografischen Objekte:

in Australien:
 Williams (Western Australia), Ort
 Williams Shire, Verwaltungsgebiet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Williams (Alabama)
 Williams (Arizona)
 Williams (Georgia)
 Williams (Indiana)
 Williams (Iowa)
 Williams (Kalifornien)
 Williams (Kentucky)
 Williams (Louisiana)
 Williams (Minnesota)
 Williams (Mississippi)
 Williams (Montana)
 Williams (North Carolina)
 Williams (Oklahoma)
 Williams (Oregon)
 Williams (Pennsylvania)
 Williams (South Carolina)
 Williams (Tennessee)
 Williams (Texas)
 Williams (Virginia)

in Antarktika und in der Subantarktis:
 Williams Bluff, Felsenkliff im Viktorialand
 Williams Cove, Bucht von Südgeorgien
 Williams-Eisstrom, Eisstrom im Ellsworthland
 Williams-Gletscher, diverse Gletscher
 Williams Haven, Bucht von Signy Island, Südliche Orkneyinseln
 Williams Hills, Hügelgruppe im Queen Elizabeth Land
 Williams-Kliff, Felsenkliff auf der Ross-Insel
 Williams-Nunatak, Nunatak im Wilkesland
 Williams Point, Landspitze der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln
 Williams Pond, See im Viktorialand
 Williams-Riff, Riff an der Küste der Bouvet-Insel
 Williams Ridge, Gebirgskamm im Coatsland
 Williams Rocks, Felseninseln vor dem Mac-Robertson-Land
 Kap Williams, Kap an der Oatesküste, Viktorialand
 Point Williams, Landspitze des Mac-Robertson-Lands

Siehe auch:
 Williams County
 Williams Creek
 Williams Island
 Williams Peak 
 Williams River
 Mount Williams
 Williams-Campbell-Syndrom, Fehlbildung der Lungen
 Williams-Landel-Ferry-Gleichung, Temperaturabhängigkeit
 Williamsröhre, Kathodenstrahlröhre
 Williams Rule, Beweisregel im US-amerikanischen Strafprozessrecht
 Irving-Williams-Reihe, Komplexchemie
 William, Vorname und Familienname